Soldano bezeichnet:

 Soldano, italienische Gemeinde
 Soldano Custom Amplification, US-amerikanisches Elektrotechnik-Unternehmen
 Soldano/Cornish Guitar Routing System, Gitarrenverstärker- und Effektgerätesystem des britischen Rockmusikers Eric Clapton

Soldano ist der Familienname folgender Personen:

 Michael J. Soldano, Jr. (* 20. Jh.), ist ein US-amerikanischer Ingenieur, Elektriker, Gitarrist und Geschäftsführer